Кумарівська сільська рада — Миколаївська область, Врадіївський район
 Кумарівська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район